Hopwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Rochdale
 Hopwood – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania
 Hopwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire